Allika (Haapsalu), plaats in Estland
 Allika (Hiiumaa), plaats in Estland
 Allika (Kuusalu), plaats in Estland
 Allika (Lääneranna), plaats in Estland
 Allika (Saue), plaats in Estland
 Allika (Vinni), plaats in Estland